Pastre oder Pastré ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Pastre (* 1966), französischer Musiker 
 Thomas Pastré, französischer Mediziner (um 1830)
 Ulysse Pastre (1864–1930), französischer Politiker